Chris Corbould – effettista britannico
 Edward Henry Corbould – pittore britannico
 Neil Corbould – effettista britannico